Het WTA-tennistoernooi van Parijs (officieel Open Gaz de France) van 2007 vond plaats van 5 tot en met 11 februari in de Franse hoofdstad Parijs. Het was de vijftiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-binnenbaan.

Enkelspel 
Kim Clijsters trok zich op 2 februari terug wegens een heupblessure. Justine Henin nam voor het eerst sinds haar huwelijkscrisis weer deel aan een WTA-toernooi. Amélie Mauresmo was de titelverdedigster, maar strandde in de halve finale.

Een sensatie vormde de winst van qualifier Jekaterina Bytsjkova in de eerste ronde partij tegen de als nummer zes geplaatste Patty Schnyder (3-6 6-4 6-3 in 1:47u). Die moest het dan weer in de tweede ronde afleggen tegen de Franse Tatiana Golovin. Opvallend was ook de prestatie van de ongeplaatste Lucie Šafářová. Nadat ze op de Australian Open de kwartfinale bereikte ten koste van Amélie Mauresmo, leverde ze opnieuw een knappe prestatie door drie geplaatste speelsters te verslaan, te weten Nicole Vaidišová (5) in de tweede ronde, Svetlana Koeznetsova (3) in de kwartfinale en Justine Henin (1) in de halve finale.

De vijfde WTA-finale van haar carrière speelde Šafářová tegen Nadja Petrova, die voor de dertiende maal in een finale aantrad. De twee speelsters troffen elkaar tweemaal eerder en beide keren won Petrova. Ook dit keer bleek Petrova de sterkste. Ze won haar zevende WTA-titel na een wedstrijd in drie sets: 4-6 6-1 6-4.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Parijs 2007
Parijs